Klapperbach ist ein Gewässername:

 Klapperbach oder Klaffenbach (Wehra), linker Zufluss der Wehra nach Glashütte, Gemeinde Todtmoos, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Klapperbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) in Burgalben, Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz